Кимбар — фамилия.

Известные носители 
 Кимбар, Иосиф Константинович (1905—1974) — советский и польский военачальник, генерал-лейтенант танковых войск.
 Кимбар, Юлий Юльевич (1884—?) — советский военно-морской деятель. Лауреат Сталинской премии (1936).

См. также 
 Волох-Кимбар, Ольга Николаевна (1912—1972) — оперная артистка, заслуженная артистка РСФСР .